Ђокица Лукаревски (Скопље, 29. април 1951) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306  || 
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина  || Фотограф
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Владо
|-
| 1977. || Пресуда  || Ване (као Гјокица Лукаревски)
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Оловна бригада  || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник  ТВ филм || /
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Поручникот
|-
| 1984. || Исповед на таксистот ТВ филм || Викентие
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || Караспиро
|-
| 1985. || Јазол  || Ром цевлочистач 
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Богдан
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || /
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1987. || Хај-Фај   || /
|-
| 1988. || Втора смена ТВ серија || Таткото на Симона
|-
| 1988. || Марка ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || Шоферот
|-
| 1991. || Тетовирање   || Милиционер 2
|-
| 1991. || Македонија може ТВ серија || Кирил
|-
| 1988 1992. || Тврдокорни ТВ серија || Биолчето
|-
| 1986 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Чудовиста во нашиот град ТВ серија || /
|-
| 1993. || Крик на немиот индијанец ТВ филм || /
|-
| 1999. || Хихирику - 20 години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 1994 2003. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 2003. || Битолски лакрдии ТВ серија || /
|-
| 2006. || Пусто турско ТВ филм || Велизар
|-
| 2009. || Балкан Бенд ТВ серија || Џоконда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Македонски народни приказни 3 ТВ серија || /
|-
| 2010. || Азиланти ТВ серија || Мирко Пендрек
|-
| 2013 2014. || Тврдокорни ТВ серија || Леко Џорлев / Кодос Ристе / Платеникот Стојчо Трупчев
|-
| 2014-2015. || Македонски народни приказни ТВ серија ||
|-
| 2016. || Ослободување на Скопља ТВ филм ||
|-style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2019-2022. || Дајте музика ТВ серија || Мајстор Ѓоко
|-
| 2022. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2022. || Ручек ТВ-филм ||
|-
| 2022-2023. || Бистра вода ТВ-серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци